El municipio de Huitzilan de Serdán  es uno de los 217 municipios que conforman al estado de Puebla. Fue fundado en 1895 y su cabecera es la ciudad de Huitzilan de Serdán.

Referencias 

Municipios del estado de Puebla
Región Sierra Nororiental